Брайтхо́рн ( — «гора с широкой вершиной»). Существует несколько горных вершин с таким названием.

В Австрии:
 Брайтхорн (Штайнернес Меер) — гора в округе Цель-ам-Зее, федеральная земля Зальцбург, 2 504 м.
 Брайтхорн (Лоферер Штайнберге) — гора на границе Зальцбурга и Тироля, 2 425 м.

 Брайтхорн (Лехквелленгебирге) — гора в Форарльберге, 2 009 м.

В Швейцарии:
 Брайтхорн (Пеннинские Альпы) — гора в Пеннинских Альпах, на границе Швейцарии и Италии, 4 164 м.
 Брайтхорн (долина Лаутербруннен) — гора в Бернских Альпах, 3 780 м.
 Брайтхорн (Мишабель) — гора в группе Мишабель в Пеннинских Альпах, кантон Вале, 3 178 м.
 Брайтхорн (долина Лёченталь) — гора в южной части Бернских Альп, 3 785 м.
 Брайтхорн (Симплон) — гора в Пеннинских Альпах, восточнее перевала Симплонпасс, 3438 м.